Лерник Гришаи Матосян (; ) — советский и украинский спортсмен и тренер (пауэрлифтинг); Заслуженный тренер Украины.

Биография 
Родился 2 сентября 1966 года в армянской семье. Спортом начал заниматься с 1980 года. В Полтаве (Украина) живёт с 1985 года. Окончил Полтавский национальный педагогический университет имени В. Г. Короленко. Ветеранским пауэрлифтингом занимается по настоящее время, став в феврале 2015 года победителем в троеборье на соревнованиях ветеранов в Полтаве. Его дети также занимаются спортом: старший сын — греблей, младший — тхэквондо.

Среди воспитанников Л. Г. Матосяна — Михаил Буланый (Заслуженный мастер спорта Украины) и  (Мастер спорта Украины международного класса).

Матосян является президентом полтавского фитнес-клуба «Профессионал».

Примечания

Ссылки 
 ИНТЕРВЬЮ С ЧЕМПИОНОМ МИРА
 Интервью с организатором Кубка Украины по бодибилдингу и фитнесу Лерником Матосяном 
 Четырехкратный чемпион мира раскрыл секреты собственного успеха

Выпускники Полтавского национального педагогического университета имени В. Г. Короленко
Пауэрлифтеры Украины
Тренеры по пауэрлифтингу
Тренеры Украины